FK Islotj (vitryska: Футбольны клуб Ислочь, Futbolnij Klub Islotj) är en vitrysk fotbollsklubb i Minsk kvater som grundades 2007.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Isloč på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 2007